Gerd Schulte ist der Name folgender Personen:

* Gerd Schulte (Politiker) (1943–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Gerd Schulte-Hillen (1940–2021), deutscher Manager
 Gerd Schulte-Körne (* 1961), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gerhard Schulte